Тан Цзялинь (, 2 ноября 1991 года, Гирин, Китай) — китайская биатлонистка, член национальной сборной. Участница Зимних Олимпийских игр в Сочи. Призёр Чемпионатов мира по Летнему биатлону.

Биография 

В биатлон пришла в 2006 году. На этапах Кубка мира выступает с сезона 2010/2011. До этого спортсменка два сезона принимала участие в розыгрыше Кубка IBU. Самое высокое достижение в личных гонках - 6-е место в спринте на этапе в австрийском Хохфильцене в 2011/2012.

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Результаты

Места в Кубках мира

Ссылки 
 

Биатлонисты Китая
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года